Ferdinand de la Cerda (23. října 1255 Valladolid – 25. července 1275 Ciudad Real) byl kastilský princ, vévoda z Cerdy a v době královy nepřítomnosti regent království.

Životopis 
Narodil se jako prvorozený syn kastilského krále Alfonse X. a Violanty Aragonské. Roku 1266 byl zasnouben s Blankou, dcerou francouzského krále Ludvíka IX. a dynastická svatba se konala zřejmě 30. listopadu 1268 v Burgosu. Manželské štěstí netrvalo dlouho, Ferdinand se dožil pouhých dvaceti let, zemřel krátce po pokusu odrazit muslimskou invazi v červenci 1275 a byl pohřben v rodovém klášteře Las Huelgas.

Zůstali po něm dva chlapci Alfons a Ferdinand. Ovdovělá Blanka nechala oba syny v péči své tchyně Violanty v Játivě a odešla zpět do Francie. Dědicem královské koruny se měl stát starší Alfons. Sancho, mladší bratr zemřelého, se však nechal roku 1282 šlechtickou opozicí prohlásit následníkem trůnu, zmocnil se vlády a roku 1284 se stal po otcově smrti kastilským králem. Uznala jej většina šlechty a představitelů měst.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Narození ve Valladolidu
Pohřbení v klášteře Las Huelgas
Narození 23. října
Narození v roce 1255
Úmrtí 25. července
Úmrtí v roce 1275
Muži
Úmrtí v Ciudad Real